Roßruck ist der Ortsname von

 Roßruck (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Roßruck (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Roßruck (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern